Дежо́рж () — французская фамилия.

Известные носители 
 Дежорж, Василий Васильевич (1850 — после 1908) — российский военачальник, генерал-майор. 
 Дежорж, Шарль (1837—1888) — французский скульптор.
 Зеленская, Варвара Владимировна (в замужестве Дежорж; род. 1972) — российская спортсменка-горнолыжница.